

Toponyme 
 Lafia est une ville de l'État de Nassarawa, au Nigeria.
 Lafia est une commune dans le cercle et la région de Tombouctou au Mali.

Patronyme 
 John Lafia (1957-2020) est un scénariste et réalisateur américain.
 Sacca Lafia (1952-) est homme politique béninois.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme